Fjenneslev (plaats), plaats in Denemarken
 Fjenneslev (parochie), parochie in Denemarken